Kuu dea finlandese della luna e nome della luna in lingua estone
 KUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kulu (India)
 kuu – codice ISO 639-3 della lingua del basso Kuskokwim